Isztrosz, görög grammatikus
 Isztrosz, görög író
 Isztrosz, a Duna görög neve